Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1983 года проводился в Бразилии с 24 июля по 6 августа в 4 городах (Бразилиа, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри).

Это был 9-й по счёту турнир, шестой по счёту проводимый в Южной Америке и третий проводимый в Бразилии. На чемпионате участвовали 14 команд. Победителем стала женская сборная СССР по баскетболу по результатам групповых финальных игр. Это шестой титул чемпиона мира в подряд.

Женская сборная СССР по баскетболу не проигрывала с чемпионата мира по баскетболу среди женщин 1957 года. Выиграла подряд финальных турнирах чемпионата мира 50 игр.

Арены

Формат 
Формат турнира не изменился. Исключение состояло в увеличении числа финалистов. На прямую в финал вышли чемпион мира 1979 года (сборная США) и команда хозяйка первенства (сборная Бразилии).
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов.
Финалисты в групповом турнире определяли призёров (с учетом результатов игр между соперниками игравшими в отборочном турнире). Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 9-14 места.

Участники 
Впервые в чемпионате мира участвовали команды :
 Представитель от ФИБА Азии — сборная Китайской Народной Республики (2 место чемпионата Азии 1982 года).
 Представитель от ФИБА Африка — сборная Заира (ныне — Демократическая Республика Конго) (2 место чемпионата Африки 1981 года) заменила сборную Сенегала.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа С

Квалификационный турнир 

* — игры проведенные на групповом этапе

Финальные игры

Финальный групповой турнир 
 Сборная Бразилии как хозяин первенства сразу вышла в финальный раунд.
 Сборная США как чемпион мира 1979 года вышла в финальный раунд.

* — игры проведенные на групповом этапе

Финальные матчи

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Самые результативные игроки 

 Первой баскетболисткой, забросившей более 400 и 450 очков в чемпионатах мира, стала Иулияна Семёнова (СССР) — 457 очков.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат мира 1983 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1983 года на сайте История Баскетбола США

1983
1983 год в баскетболе
Июль 1983 года
Август 1983 года
1983 год в Бразилии
Международные соревнования по баскетболу в Бразилии
Чемпионаты мира в Бразилии